Arroyo de las Hoces kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arroyo de las Hoces (periodiskt vattendrag), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Arroyo de las Hoces (vattendrag), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar